Plym kan avses:
 Plym (hatt) - en stor fjäder för utsmycknad
 Plym (atmosfär) - en fjäderliknande uppåtgående rörelse i atmosfärer
 Plymasch - en dunfjäderprydnad på en uniformshatt
 Askplym - ett askmoln över en vulkan
 River Plym - en flod i England som rinner ut vid Plymouth

Personer
 August Plym (1856–1924), båtbyggare och båtkonstruktör
Carl Plym, båtkonstruktör, son till August Plym
Gustav Plym, båtkonstruktör, son till August Plym
Bengt Plym (1906–1966), båtbyggare, son till August Plym
 Francis John Plym (född 1869), en svenskamerikansk affärsman